Hirschfelder ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Hirschfelder (* 1973), deutsche Kunsthistorikerin
 David Hirschfelder (* 1960), australischer Musiker und Filmkomponist
 Egbert Hirschfelder (1942–2022), deutscher Ruderer
 Elizabeth Hirschfelder (1902–2002), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Gerhard Hirschfelder (1907–1942), deutscher Priester und Widerstandskämpfer
 Gunther Hirschfelder (* 1961), deutscher Kulturanthropologe und Volkskundler
 Hella Hirschfelder-Stüve (1905–1977), deutsche Künstlerin
 Isidor Hirschfelder (1878–1941), deutscher Kinderarzt
 Joseph O. Hirschfelder (1911–1990), US-amerikanischer Chemiker
 Salomon Hirschfelder (1831–1903), deutscher Maler
 Wilhelm Hirschfelder (1829–1906), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Hirschfeld
 Hirschfelde
 Hirschfelden